Bernd Schneider (voetballer), een Duits voetballer;
 Bernd Schneider (coureur), een Duits coureur;
 Bernd Schneider (schaker), een Duits schaker;
 Bernd Schneider (uitvinder), een Nederlands uitvinder en ondernemer.